Гуцери́ев — ингушская фамилия.

Известные представители 
 Гуцериев, Михаил Сафарбекович (род. 1958) — российский предприниматель.
 Гуцериев, Саид Михайлович (род. 1988) — российский предприниматель, сын М. С. Гуцериева
 Гуцериев, Саит-Салам Сафарбекович (род. 1959) — российский предприниматель депутат Государственной думы, брат М. С. Гуцериева.
 Гуцериев, Хамзат Сафарбекович (род. 1954) — российский деятель правоохранительных органов, генерал-лейтенант, брат М. С. Гуцериева.
 Гуцериев, Чингисхан Михайлович (1986—2007) — российский предприниматель, член совета директоров ОАО «Русский уголь», ОАО «Русская содовая компания» и ряда других коммерческих структур, сын М. С. Гуцериева.